WordPress (WP), een vrije weblog-software, een contentmanagementsysteem
 Wattpiek (Wp), een eigenschap van een zonnepaneel
 WordPerfect (software), een tekstverwerker
 Windows Phone, een mobiel besturingssysteem
 Twee encyclopedieën:
 Wikipedia, een vrije encyclopedie
 Winkler Prins Encyclopedie
 Een internetafkorting voor "well played", zie lijst van internetjargon;
 White Power, een neo-fascistische filosofie
 Winkler Prins (scholengemeenschap), een middelbare school
 WhatPulse, een programma dat het aantal ingedrukte toetsen en muisklikken bijhoudt
 Woonpark, afkorting met betrekking tot Ruimtelijke ordening in België
 Station Weesp
 Winschoter peil